Il singolare del torneo di tennis ITF Women's Circuit Club Med Itaparica 2 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Roxane Vaisemberg che ha battuto in finale Vivian Segnini 6-0, 6-1.

Teste di serie 

 Ana-Clara Duarte (quarti di finale)
 Roxane Vaisemberg (campionessa)
 Mailen Auroux (primo turno)
 Verónica Cepede Royg (quarti di finale)

 Vivian Segnini (finale)
 Aranza Salut (quarti di finale)
 Dalila Jakupovič (primo turno)
 Nathalia Rossi (semifinali, ritiro)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Torneo Club Med Itaparica 2011